Literatura: Sense and Sensibility, novel·la de 1811 de Jane Austen; vegeu Seny i sentiment
 Cinema: Sense and Sensibility, pel·lícula britànica de 1995 dirigida per Ang Lee; vegeu Sentit i sensibilitat (pel·lícula)